De Rally van Portugal 2014, formeel 48º Vodafone Rally de Portugal, was de 48e editie van de Rally van Portugal en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 523e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Faro.

Verslag 
Sébastien Ogier zette zijn zegetocht voort in Portugal. Op de openingsetappe verloor hij ietwat aan tijd, maar hij passeerde Mikko Hirvonen voor de kop in het klassement in de loop van de tweede. Hirvonen zag Ogier vervolgens uitlopen, maar behield tot aan de finish wel de tweede plaats en bracht daarmee zijn slechte seizoensstart weer enigszins in goede richting. Mads Østberg bewees het team van Citroën wedrom een goede dienst met een derde plaats, en liet ook opnieuw teamgenoot Kris Meeke in de schaduw, die uit de rally verongelukte. Een lage finish voor Jari-Matti Latvala betekende dat Ogier zijn voorsprong in de titelstrijd uitbreidde.

Programma

Resultaten

Statistieken

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 13,83 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Portugal
Rally van Portugal